Берегово́й — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 Береговой, Алексей Григорьевич (род. 1947) — русский советский писатель, прозаик, публицист.
 Береговой, Георгий Тимофеевич (1921—1995) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Береговой, Михаил Тимофеевич (1918—2021) — советский военачальник, генерал-лейтенант. 
 Береговуа, Пьер (иногда упоминается как Береговой, 1925—1993) — премьер-министр Франции в 1992—1993 годах.
 Береговой, Фёдор Григорьевич (1919—2008) — председатель колхоза «Россия» Христиновского района Черкасской области, Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Береговой — посёлок в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Береговой — посёлок в Суетском районе Алтайского края.
 Береговой — посёлок в Зейском районе Амурской области.
 Береговой — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Береговой — посёлок в Енотаевском районе Астраханской области.
 Береговой — хутор в Ивнянском районе Белгородской области.
 Береговой — посёлок в Шекснинском районе Вологодской области.
 Береговой — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Береговой — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Береговой — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Береговой — посёлок городского типа, с 2004 года микрорайон города Омска.
 Береговой — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Береговой — посёлок в Находкинском городском округе Приморского края.
 Береговой — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Береговой — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Береговой — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Береговой — посёлок в Балаковском районе Саратовской области.
 Береговой — посёлок в Каслинском районе Челябинской области.
 Береговой — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.

См. также 
 Берег (значения)
Ближний Береговой
 Береговая
 Береговка
 Берегово
 Береговое
 Береговой проезд
 Береговский
 Береговское